Der Aerostyle Breezer ist ein aerodynamisch gesteuertes Leichtflugzeug, das als Ultraleichtflugzeug, Experimental oder als Light Sport Aircraft klassifiziert ist. Es wird sowohl als Bausatz als auch fertig montiert sowie mit verschiedenen Motoren (ab Werk aktuell ausschließlich Rotax-Motoren) angeboten und ist auch als Banner- und F-Schlepp-Variante erhältlich.

Geschichte 
Der Erstflug des von Ralf Magnussen entwickelten Aerostyle Breezer fand am 27. Dezember 1999 statt. Ab dem 1. Januar 2004 vertrieb zeitweilig Comco Ikarus die Flugzeuge mit Rotax-Motoren, die Varianten mit Jabiru-Motoren blieben Bausatzkunden vorbehalten. Aktuell wird der Breezer von der im Oktober 2006 gegründeten Breezer Aircraft GmbH & Co. KG produziert, der ursprüngliche Hersteller Aerostyle GmbH wurde am 27. März 2009 liquidiert. Seit Oktober 2009 wird mit der Breezer B 600 eine strukturell verstärkte Version mit Echo-Zulassung gebaut, die einen elf Zentimeter längeren Rumpf und eine um 68 cm größere Spannweite sowie als Antrieb einen Rotax 912 S besitzt.

Konstruktion und technische Daten 
Der Breezer ist ein zweisitziger Tiefdecker, der komplett aus Aluminiumblechen gebaut wird.

Weblinks 

 Breezer Aircraft
 DAeC-Kennblatt

Einzelnachweise 

Ultraleichtflugzeug
Erstflug 1999
Einmotoriges Flugzeug mit Kolbenmotor